Wanderlust steht für:
 Wanderlust, die Lust am Wandern
 Wanderlust (Band), US-amerikanische Power-Pop-Band aus Philadelphia
 USS Wanderlust (SP-923), Patrouillenboot der US-Navy
 Broburn Wanderlust, englisches Segelflugzeug

Filme und Fernsehserien:
 Wanderlust (2001), US-amerikanischer Spielfilm von James Keitel
 Wanderlust (2006), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Shari Springer Berman und Robert Pulcini
 Wanderlust – Der Trip ihres Lebens, US-amerikanischer Spielfilm von David Wain (2012)
 Wanderlust (2013), US-amerikanischer Porno-Spielfilm von Stormy Daniels
 Wanderlust (Fernsehserie), britische sechsteilige Fernsehserie von Nick Payne (2018)

Literatur:
 Wanderlust (1986), deutscher Titel Jenseits des Horizont, Roman von Danielle Steel
 Wanderlust (2012), Prosa- und Gedichtband von Daniel Kampa
 Wanderlust, Science-Fiction-Kriminalerzählung von Gisbert Haefs
 Wanderlust. A History of Walking (2000) von Rebecca Solnit; deutsch: Wanderlust. Eine Geschichte des Gehens (2019)

Musik:
 Wanderlust (Liederbuch), eine Sammlung deutscher Lieder
 Wanderlust (Frankie-Laine-Album), 1963
 Wanderlust (Paul McCartney-Lied), Lied von Paul McCartney auf seinem vierten Solo-Studioalbum Tug of War (1982)
 Wanderlust (Heather-Alexander-Album), 1994
 Wanderlust, Folk-Rock-Lied vom Mark-Knopfler-Album Sailing to Philadelphia (2000)
 Wanderlust (Bill-Leverty-Album), 2004
 Wanderlust, Beatsong vom R.E.M.-Album Around the Sun (2004)
 Wanderlust, vierte Single des siebten Studioalbums der Sängerin Björk (2007), siehe Volta (Album)
 Wanderlust (Gavin-Rossdale-Album), 2008
 Wanderlust, Lied von Kiss Land, Album von The Weeknd (2013)